

Cinema e televisione
Penance – film del 2009 diretto da Jake Kennedy
Penance (Shokuzai) – miniserie televisiva del 2012 diretta da Kiyoshi Kurosawa
Fuoco purificatore (Penance) – episodio della seconda stagione di Sanctuary
Penitenza (Penance) – episodio della quinta stagione di Arrow

Fumetti
Penance – nome di diversi personaggi Marvel Comics
Robbie Baldwin
Monet St. Croix
Nicole e Claudette St. Croix

Altro
Penance – gruppo musicale statunitense
Penance – personaggio di Final Fantasy X